A 2013-as WTCC amerikai nagydíj volt a 2013-as túraautó-világbajnokság kilencedik fordulója. 2013. szeptember 8-án rendezték meg a Sonoma Raceway-en, Sonomában.

Időmérő 

 Y - Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Amerikai
Autóversenyzés az Amerikai Egyesült Államokban
Kalifornia sportélete